Simha steht für:
 Siṃha, Sanskrit, Pali: „Löwe“
 davon abgeleitet Hindi: Singh
 als Name der Singhalesen: Sinha
 Simhasana („Löwensitz“), eine bestimmte Körperhaltung (Asana) im Yoga
 Simhasana, Göttersitz (Altar) oder Herrscherthron in Südindien
 Siṃha vaṃsa (vaṃsa, „Stamm, Herkunft“), indoarische Einwanderer um 500 nach Sri Lanka
 Simha-vyala, ein Yali mit Löwenkopf, Wächterfigur in der hinduistischen Mythologie
 Narasimha („Mensch-Löwe“), ein Avatara des hinduistischen Gottes Vishnu

Simha ist Namensbestandteil folgender Personen aus Indien:
 mehrere südindische Pallava-Könige bis zum 7. Jahrhundert
 Vijaya Simha (1128–1155), König der Lohara-Dynastie in Kaschmir

Simha, abgeleitet von hebräisch Simcha, ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Simha Arom (* 1930), französisch-israelischer Musikethnologe
 Simha Assaf (1889–1953), israelischer Historiker
 Simha Flapan (1911–1987), israelischer Historiker und Politiker
 Simha Luzzatto, siehe Simone Luzzatto (1582–1663), Rabbiner im Ghetto der Republik Venedig
 Simha Pratt (1916–2003), israelischer Diplomat

Siehe auch:
 Simcha
 Simba